

Géographie
Un marigot est une petite mare temporaire que l'on rencontre notamment en Afrique

Toponymes

 département de la Martinique :
 Le Marigot, une commune française, située dans le département de la Martinique et la région Martinique.
 Le canton du Marigot, une division administrative de la Martinique (La Trinité).
 Marigot, la plus grande ville de la partie française de l’île de Saint-Martin dans les Antilles, avec  en 2006.
 Marigot, une ville de la Dominique, située dans la paroisse de Saint-Andrew, dans le nord de l'île.
 Marigot (Marigo en créole), une ville de l'île d'Haïti, et commune du département du Sud-Est.
 La Baie de Marigot, une baie de l'île de Sainte-Lucie.

Personnalités 
 Roger Marigot (1944-2022), joueur de pétanque français.

Organisme 
 Société historique et culturelle du Marigot, une société d'histoire de la commune de Longueuil au Québec, en référence à la Pointe du Marigot sur le fleuve Saint-Laurent.